Skrót BET może oznaczać:
 Black Entertainment Television
 British Electric Traction
 BET-10
 Basic Economics Test (BET)
 Bethel Airport w Bethel (Alaska) (kod IATA: BET)